Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний слалом серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 21 лютого. Участь взяли 49 спортсменів з 18 країн.

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки